Batalla de Santa Coloma de Gramenet (1471), batalla de la guerra civil catalana.
 Batalla de Santa Coloma de Gramenet (1808), batalla de la guerra del Francès.